Männistö peut désigner :

Toponymes 
 Männistö, quartier de Kuopio

Patronymes 

 Jaakko Männistö (né en 1988), entrepreneur, PDG
 Jarkko Männistö, avocat, professeur
 Jarmo Männistö (né en 1947), joueur de hockey
 Jukka Männistö (né en 1954), directeur général de Keva
 Keijo Männistö (né en 1949), joueur de hockey sur glace
 Lasse Männistö (né en 1982), membre du Kokoomus
 Lauha Männistö (1934-2017), député du SKDL (1966-1990) et de l'Alliance de gauche (1990-1991)
 Noora Männistö (née en 1946), directrice de cinéma et de théâtre
 Olli Männistö (né en 1967), musicien  
 Otto Männistö (1888-1918), chef de la garde rouge
 Tomi Männistö (né en 1964), professeur de génie logiciel